Montemayor és una localitat de la província de Còrdova, Andalusia, Espanya.

Demografia

Referències

Enllaços externs 

 Web municipal
 Montemayor - Sistema d'Informació Multiterritorial d'Andalusia

Municipis de Campiña Sur de Córdoba